TBC1D9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 266 амінокислот, а молекулярна маса — 143 229.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки